Panettieri – plurale di panettiere
 Panettieri – comune italiano della provincia di Cosenza, in Calabria
 Greta Panettieri – cantante italiana

Pagine correlate 
 Panettiere (disambigua)
 Fornaio (disambigua)

Altri progetti